Stoudenitchani (en macédonien Студеничани, en albanais Studeniçani) est un village du nord de la Macédoine du Nord, chef-lieu de la municipalité de Stoudenitchani. Le village comptait 5786 habitants en 2002. Il se trouve à 10 kilomètres au sud-est de Skopje et il est majoritairement albanais.

Démographie 
Lors du recensement de 2002, le village comptait :
 Albanais : 5 585
 Bosniaques : 190
 Macédoniens : 160
 Turcs : 2
 Serbes : 2
 Valaques : 2
 Autres : 35

Voir aussi

Liens internes 
 Stoudenitchani

Liens externes 
  Site officiel de la municipalité de Stoudenitchani

Références 

Village dans la commune de Studeničani